Rastl ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Rastl (* 1948), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Peter Rastl (* 1945), österreichischer Informatiker

Zudem ist es der Name des Berges

 Rastl (Villgratner Berge) in den Villgratner Bergen in Osttirol